Józef Brodowski (starszy) (ur. 1772, zm. 1853) – polski malarz
 Józef Brodowski (młodszy) (ur. 1828, zm. 1900) – polski malarz, syn Antoniego Brodowskiego